Morduch ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gmeyner (verh. Wiesner, später Morduch, Pseudonym Anna Reiner; 1902–1991), österreichisch-britische Schriftstellerin
 Jonathan Morduch (* 1963), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler